Magyar Mihály (?–1444) pálos szerzetes, hitszónok
 Magyar Mihály (1820–1860) könyvkereskedő
 Magyar Mihály (1823–1900) honvédtiszt, gyógyszerész
 Magyar Mihály (1960) grafikus
 Magyar Mihály (?) belsőépítész